Il vetturale del Moncenisio, film diretto da Leopoldo Carlucci (1916)
Il vetturale del Moncenisio, film diretto da Baldassarre Negroni (1927)
Il vetturale del Moncenisio, film diretto da Guido Brignone (1954)